L'expression Bonus Malus peut désigner :
 Le bonus-malus d'une assurance ;
 Le bonus-malus écologique ;
 Le film  de Vito Zagarrio sorti en 1993.

Voir aussi 
 Bonus
 Malus